Les championnats d'Europe de badminton 2021, vingt-huitième édition des championnats d'Europe de badminton, se déroulent du  au  à Kiev, en Ukraine.

La compétition est marquée par deux finales non disputées pour cause de joueurs testés positifs au Covid-19. La Russie remporte deux titres européens, dont le double mixte pour la première fois de son histoire , et termine en tête du tableau des médailles après treize éditions dominées par le Danemark.

Organisation 
Les vingt-huitièmes championnats d'Europe de badminton devaient initialement se disputer en  à Kiev mais sont reportés d'une année, en raison de la pandémie de Covid-19.

Le  du  détermine les 40 joueurs qualifiés pour chaque tableau de simple et les 28 paires qualifiées pour chaque tableau de double ou de mixte, à l'exception des éventuelles  délivrées par l'association hôte et la fédération européenne. Les restrictions suivantes s'appliquent également en descendant dans le classement européen :
 un joueur ou une paire du top 12 est qualifié à moins qu'il n'y ait déjà 4 représentants de son pays qualifiés ;
 un joueur ou une paire de la  à la  peut être qualifié s'il y a moins de 3 représentants de son pays qualifiés ;
 un joueur ou une paire de la  à la  peut être qualifié s'il y a moins de 2 représentants de son pays qualifiés ;
 un joueur ou une paire au delà de la  peut être qualifié s'il est le seul représentant de son pays.

Le classement mondial BWF du  détermine les huit têtes de série de chaque tableau en vue du tirage au sort programmé le .

Médaillés

Simple hommes

Têtes de série
Voici les têtes de série du simple homme et leur parcours dans la compétition :
  Viktor Axelsen, tenant du titre (finale, perdue par forfait (test positif au Covid-19))
   (vainqueur)
   (quart de finale, battu par Kalle Koljonen)
   (demi-finale, battu par Anders Antonsen)
   (quart de finale, battu par Hans-Kristian Vittinghus)
  Brice Leverdez (quart de finale, battu par Anders Antonsen)
  Toma Junior Popov (huitième de finale, battu par Kalle Koljonen)
   (quart de finale, battu par Viktor Axelsen)

L'Ukrainien  a reçu une invitation.

Tableau 
Tableau final

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Simple dames

Têtes de série
Voici les têtes de série du simple dames et leurs parcours dans la compétition :
  Carolina Marín, tenante du titre (vainqueure)
   (deuxième tour, forfait en raison d'une blessure au genou)
   (quart de finale, battue par Neslihan Yiğit)
   (demi-finale, battue par )
  Neslihan Yiğit (demi-finale, battue par Carolina Marín)
   (quart de finale, forfait avant d'affronter Carolina Marín)
   (finale, battue par Carolina Marín)
  Lianne Tan (quart de finale, battue par )

L'Ukrainienne Anna Mikhalkova a reçu une invitation.

Tableau 
Tableau final

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Double hommes

Têtes de série
Voici les têtes de série du double hommes et leur parcours dans la compétition :
   / , tenants du titre (demi-finale, battus par Lamsfuß / Seidel)
  Marcus Ellis / Chris Langridge (demi-finale, battus par Ivanov / Sozonov)
   /  (vainqueurs)
   /  (quart de finale, battus par Lamsfuß / Seidel)
   /  (finale, perdue par forfait (test positif au Covid-19 de Mark Lamsfuß))
   /  (quart de finale, battus par Ellis / Langridge)
  Christo Popov / Toma Junior Popov (quart de finale, battus par Astrup / Rasmussen)
  Daniel Lundgaard / Mathias Thyrri (premier tour, battus par  / )

Aucune invitation n'a été attribué dans ce tableau.

Tableau

Double dames

Têtes de série
Voici les têtes de série du double dames et leur parcours dans la compétition :
   / , tenantes du titre (vainqueures)
   /  (finale, battues par Stoeva / Stoeva)
   /  (demi-finale, battues par Stoeva / Stoeva)
   /  (demi-finale, battues par Birch / Smith)
  Émilie Lefel / Anne Tran (huitième de finale, battues par  / )
   /  (quart de finale, battues par Piek / Seinen)
   /  (quart de finale, battues par Stoeva / Stoeva)
   /  (quart de finale, battues par Birch / Smith)

La paire ukrainienne Polina Buhrova / Mariia Stoliarenko a reçu une invitation.

Tableau

Double mixte

Têtes de série
Voici les têtes de série du double mixte et leur parcours dans la compétition :
  Marcus Ellis /  (finale, battus par Alimov / Davletova)
  Thom Gicquel / Delphine Delrue (quart de finale, battus par Alimov / Davletova)
   /  (demi-finale, battus par Alimov / Davletova)
   /  (demi-finale, battus par Ellis / Smith)
   /  (quart de finale, battus par Lamsfuß / Herttrich)
   /  (vainqueurs)
  Sam Magee / Chloe Magee (quart de finale, battus par Ellis / Smith)
  Ronan Labar / Anne Tran (quart de finale, battus par Christiansen / Bøje)

La paire ukrainienne  /  a reçu une invitation.

Chris et , tenants du titre, ne participent pas à cette édition car Gabrielle Adcock, déclarée positive à la maladie à coronavirus 2019 en , développe une forme de covid long.

Tableau

Tableau des médailles

Notes et références 

2021
Europe badminton 2021
Badminton 2021
Badminton
Badminton en 2021
Badminton en Ukraine
Sport en Ukraine en 2021
Sport en avril 2021
Sport en mai 2021